

Osoby 
 Joseph von Eichendorff – śląski poeta

Inne 
 Eichendorff – ród

Zobacz też 
 Eichendorf